Central Tejo – ex centrale termoelettrica situata a Belém in Portogallo
 Central Tejo – complesso architettonico del sito della ex centrale termoelettrica
 Central Tejo – condizioni di lavoro nella ex centrale termoelettrica
 Central Tejo – funzionamento della ex centrale termoelettrica
 Central Tejo – storia della ex centrale termoelettrica